ООО «Стройтрансгаз-М» (Короткое название - ООО "СТГМ") — Российская инжиниринговая и строительная компания. Полное наименование — Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз-М». Головной офис компании расположен в Москве.

История 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз-М» (Далее СТГМ), входящее в группу компаний ОАО "Стройтрансгаз", создано в 2003 г. для реализации проектов по возведению промышленных объектов на территории России в рамках стратегии корпоративного развития. Референтным для компании стало строительство Хакасского Алюминиевого Завода в 2003-2006 годах и Комплекса по уничтожению химического оружия в г. Щучье Курганской области (РКУХО). Проект реализовывался в 2004-2010 гг. в рамках федеральной целевой программы Правительства РФ «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». Компания ООО "Стройтрансгаз-М" создана как естественная реакция руководства холдинга ОАО "Стройтрансгаз" на тотальное снижение портфеля строительных услуг, выполняемых для ОАО "Газпром", и, соответственно, осознание необходимости выхода на новые рынки. Поскольку материнская компания специализировалась исключительно на трубопроводном строительстве и освоении месторождений, развивать промышленное строительство было целесообразно в самостоятельной автономной компании с генподрядным уровнем управления проектами.

На конец 2010 года ООО "Стройтрансгаз-М" - это универсальная инжиниринговая компания, которая могла успешно реализовывать проекты как в нефтегазовом строительстве, так и в химическом машиностроении, металлургии, в области строительства специальных объектов военного назначения и эксклюзивных энергетических программ. Критериями принятия решения об участии в том или ином проекте были: экономическая значимость, высокий технологический уровень реализации при использовании современных технологий обработки информации и финансовая состоятельность.

C 2017 года находится в состоянии ликвидации.

Руководители компании:

 С момента организации и один из инициаторов создания - Горелов Анатолий Сергеевич, 1-й вице-президент ОАО "Стройтрансгаз", https://oilcapital.ru/news/markets/02-03-2010/a-gorelov-naznachen-zamestitelem-predsedatelya-pravleniya-kompanii-stroytransgaz.
 С 2004 года по 2010 год - Капник Александр Наумович, вице-президент ОАО "Стройтрансгаз", https://oilcapital.ru/news/markets/25-02-2010/predsedatelem-pravleniya-stroytransgaza-naznachen-a-kapnik.
 С 03.2010 по 06.2011 - Малахов Владимир Иванович, он же с августа 2004 года по 03.2010 - Исполнительный директор СТГМ. По информации от бывших сотрудников компании, с 2004 года фактически всё оперативное руководство и развитие компании происходило при непосредственном участии Малахова Владимира Ивановича, поскольку генеральный директор одновременно выполнял функции вице-президента ОАО "Стройтрансгаз" и обеспечивал стратегическую поддержку и координацию деятельности компании на уровне Правления ОАО "Стройтрансгаз",https://samovod.ru/content/informatsiya-ob-avtore/?ID=282
 06.2011-01.2013 - Михаэлис Владимир Евгеньевич.
 01.2013-04.2014 - Бухаров Николай Георгиевич, http://topneftegaz.ru/persons/view/643.
 С 04.2014 до решения о назначении конкурсного управляющего - Казьмин Алексей Сергеевич, https://neftegaz.ru/news/companies/245241-a-kazmin-naznachen-generalnym-direktorom-stroytransgaz-m/.

Проекты компании 
Компания приняла участие в строительстве следующих объектов:

Российский комплекс по уничтожению химического оружия (РКУХО), г. Щучье Курганской области; http://www.химразоружение.рф/publikatsii/kurganskaya-oblast/shchuchanskie-novoselya/.

Объекты социальной инфраструктуры, г. Щучье Курганской области;

Строительство энергоблока Уренгойской ГРЭС 

Хакасский алюминиевый завод (2-я очередь), г. Саяногорск, Республика Хакасия; https://vk.com/doc525123442_489012175

Новоуренгойский газохимический комплекс, г. Новый Уренгой; https://e-plastic.ru/news/stroitransgaz-stroit-novourengoiskii-gazokhimicheskii-kompleks_1933/ 

Юго-Западная ТЭЦ, г. Санкт-Петербург; http://centerregionproject.ru/news/projecting/510/

Богучанский Алюминиевый Завод п. Таежный, Богучанский р-н, Красноярский край.

Линия электропередачи 500 кВ Грибово—Дорохово, Московская область. 

Специализированный комплекс БК Спартак

Награды 
В 2011 году компания стала лауреатом Всероссийской Премии "Компания года 2011 в области качества продукции и услуг"

Примечания 
В своё время ООО "Стройтрансгаз-М" попало под санкции США вместе со многими другими компаниями России. Присутствие компании в санкционном списке стало одной из причин принятия решения о закрытии и реструктуризации: https://www.kommersant.ru/doc/2502976

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 https://www.facebook.com/malerhof/media_set?set=a.735188033274375&type=3
 http://www.intelcont.ru/information/articles/341/
 https://samovod.ru/upload/iblock/34e/Малахов%20В.И.%20Эпоха%20СТГ-11%20-%20Бюджетное%20управление%20проектами%20в%20СТГ-М.pdf
 https://samovod.ru/upload/iblock/21d/2007-09-Журнал%20Потенциал%20№4.pdf
 https://vk.com/doc525123442_489023269
 https://vk.com/doc525123442_489011970
 https://vk.com/doc525123442_489011459